A Estrada do M'Boi Mirim é uma via estrutural localizada na zona sul do município de São Paulo, no estado de São Paulo, Brasil. A estrada, caracterizada como uma grande avenida, liga o início do distrito do Jardim São Luis até o final do distrito de Jardim Ângela, numa extensão de mais de 16 quilômetros.

A estrada tem o nome de M'Boi Mirim, por cruzar o rio Embu-mirim (antigo M'Boi Mirim, que também deu nome á região), próximo a divisa com Itapecerica da Serra.

Características
No decorrer da estrada predominam o variável e extenso comércio popular, pequenos empreendedores individuais, o Hospital Dr. Moysés Deutsch (popularmente conhecido como Hospital M'Boi Mirim), os terminais de ônibus Terminal Jardim Ângela e Terminal Guarapiranga além de um grande número de residências. Nos bairros que existem ao seu redor, moram cerca de 2 milhões de pessoas. Outro ponto importante está relacionado ao transporte público na região, que é notadamente insuficiente para suprir toda a demanda ali existente, resultando na superlotação dos ônibus, além de grandes congestionamentos em diversos horários durante o dia.

Visando diminuir os congestionamentos foi construída a Avenida Luis Gushiken paralela a um trecho da M'boi Mirim.

Abaixo os bairros existentes ao decorrer da Estrada do M'Boi Mirim. Os assinalados com (*) possuem regiões carentes de infra estrutura:

- Alto do Riviera
- Aracati (*)
- Baronesa (*)
- Chácara da Enseada (*)
- Chácara Flórida (*)
- Chácara Nani (*)
- Chácara Santana
- Chácara Sonho Azul (*)
- Estância Mirim (*)
- Estância Tangará (Projeto Criança Esperança)
- Jardim Maria Alice Alice (*)
- Jardim Ângela (*)
- Jardim Caiçara
- Jardim Capela (*)
- Jardim Copacabana
- Jardim Cris
- Jardim das Flores
- Jardim do Carmo (I e II) (*)
- Jardim do Éden (*)
- Jardim Fraternidade
- Jardim Figueira Grande
- Jardim Gustavo
- Jardin Imbé - Jardim Idemori (*)
- Jardim Kaghoara (*)
- Jardim Mazza
- Jardim Nakamura (*)
- Jardim Neide
- Jardim Rio D'ouro (*)
- Jardim Santa Margarida (*)
- Jardim Santa Zélia
- Jardim São Manoel
- Jardim Thomas
- Jardim Turquesa (*)
- Jardim Vaz de Lima
- Jardim Vera Cruz (*)
- Menininha (*)
- Morro do Índio (*)
- Parque Bologne (*)
- Parque Cristina
- Parque das Cerejeiras (*)
- Parque do Lago (*) 
- Parque Independência (*)
- Parque Maria
- Parque Novo Santo Amaro (*)
- Parque Regina
- Parque Santo Antônio
- Piraporinha
- Vila Calu (*)
- Vila Dom José (*)
- Vila Guiomar (*)
- Vila Dona Meta
- Vila Rodrigues (*)

Topônimo 
O topônimo "M'Boi Mirim" é de origem tupi: significa "cobra pequena", através da junção de mboîa (cobra) e mirim (pequena). Apesar de corrente, a prosódia /eme boi mirim/ é totalmente equivocada. O "M" sem vogal inicial faz parte do nome "Mboi" (cobra), presente, em sua forma simplificada para o português, em palavras de origem tupi tais como "boitatá", "jibóia" ("i-mboi", cobra d'água), "boiçucanga", "boiçununga", "boipeba". Deve-se preferir a prosódia em que a vogal é omitida mas o fonema /m/ soa: /mboi mirim/.

História 
Aos origens do bairro remontam ao início do século XVIII, quando foi criado o aldeamento jesuíta de Mboy, a 36 km do centro de São Paulo de Piratininga. Após a criação da Vila de Santo Amaro, em 1852, Mboy foi incluída em seu território.

Referências

Bairros do Jardim Ângela